Nome che può riferirsi a quattro diversi assedi intrapresi dall'Impero ottomano per conquistare la città albanese di Kruja:

Assedio di Kruja (1450)
Assedio di Kruja (1466-1467)
Assedio di Kruja (1467)
Assedio di Kruja (1478)